No Exit pode referir-se a:

 No Exit (álbum de Fates Warning)
 No Exit (álbum de Blondie)
 No Exit (filme de 1930)
 No Exit (filme de 2022)

Desambiguações de cinema